Мари́-Жозе́ Кроз (; род. , Монреаль) — канадская актриса.

Биография 
Мари-Жозе Кроз родилась 23 февраля 1970 года в Монреале. Воспитывалась у приёмных родителей. С 1986 по 1987 год училась в колледже общего и профессионального образования в Монреале.

Дебютировала на телевидении в 1991 году. Получила известность благодаря ролям в фильмах «Водоворот», «Нашествие варваров», «Скафандр и бабочка» и других.

В 2005—2006 годах играла в постановке «Requiem pour une nonne» в театре Атеней-Луи-Жуве и Национальном театре. В 2013 году сыграла в постановке «Mensonges d’États» театра Мадлен.

В ноябре 2012 года была выбрана в качестве члена жюри Международного кинофестиваля в Марракеше. В декабре 2012 года она получила второе гражданство — французское.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки